Сезе може да се односи на:

 Сезе (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Сезе (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара